Zygmunt Michałowski (1881-1947) – polski dyplomata
 Zygmunt Michałowski (1918-2010) – polski dziennikarz, syn Zygmunta